Кучук — прізвище.
 Кучук-Карасу — річка і каньйон у Криму.
 Кучук-Теґеш, Ни́ва (до 1945 року — Теґеш № 1, Малий Теґеш, Кучук-Теґеш; крим. Küçük Tegeş) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Бурундук, Му́ромське (до 1945 року — Кучук-Бурундук, Малий Бурундук, крим. Küçük Burunduq, рос. Муромское) — село в Україні, в Білогірському районі Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Актачи, Куликі́вка (до 1945 року — Кучук-Актачи; крим. Küçük Aqtaçı) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Ешкене, Сєро́ве (до 1948 — Малий Ешкене, Кучук-Ешкене, крим. Küçük Eşkene) — село в Україні, в Нижньогірському районі Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Орта-Мамай, Туне́льне (до 1945 року — Орта-Мамай № 5, Малий Орта-Мамай, Кучук-Орта-Мамай; крим. Küçük Orta Mamay) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Аю (з тюркської мови, «кучук» — маленький, «аю» — ведмідь) — невелика скеля в Партеніті, складена вулканічними породами.
 Кучук Леонід Станіславович, Леоні́д Станісла́вович Кучу́к (біл. Леанід Станіслававіч Кучук; нар. 27 серпня 1959, Мінськ) — радянський і білоруський футболіст тренер.
 Кучук-Мамшак, Доли́нка (до 1945 року — Кучук-Мамшак, крим. Küçük Mamşaq) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Озенбаш, Многорі́ччя (до 1945 року — Кючю́к-Озенба́ш, крим. Küçük Özenbaş, рос. Многоречье) — село в Україні, в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим.
 Кучук-Узень — річка в Криму.
 Кучук-Алкали, Завіт-Ленінський
 Кічкас, Кучук-Ас — історична місцевість у Запоріжжі, давнє запорозьке містечко на правому березі Дніпра.
 Кучук-Ламбатська бухта — це невелика, затишна й досить глибока мальовнича бухта на Південному узбережжі Криму.
 Кучук-Ламбатський кам'яний хаос — унікальний природний об'єкт на Південному узбережжі Криму над Кучук-Ламбатською бухтою.
 Кючук-Кайнарджійський мирний договір (тур. Küçük Kaynarca Antlaşması) — мирний договір між Російською імперією і Османською імперією.
 Кучук-Алко — гора в Криму.
 Кучук-Кільса — гора в Криму.
 Кучук-Коба-Тепе — гора в Криму.
 Кучук-Кіоль-Бурун — гора в Криму.
 Кучук-Криж — гора в Криму.
 Кучук-Синор — гора в Криму.
 Кучук-Ташчи-Каран — гора в Криму.
 Кучук-Тюз — гора в Криму.
 Кучук-Чатал-Кая — гора в Криму.
 Кучук-Егет — гірський хребет у Криму.

Див. також 
 Кучуки (біл. вёска Кучуки) — село в складі Молодечненського району Мінської області, Білорусь.
 Кучук-Карасу

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.